Гран-при ЮАР 1978 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1978 года. Автогонки прошли 4 марта на автодроме Кьялами.

Ронни Петерсон на последнем круге обошёл Патрика Депайе и выиграл гонку, ставшую 300-й в истории чемпионата мира Формулы-1. В последний момент перед стартом поул-позиция была перенесена на другую сторону трассы, что внесло неразбериху в расстановку гонщиков, в результате десять автомобилей ушли в гонку с чужой стартовой позиции. Гонка стала дебютной для будущего чемпиона мира 1982 года Кеке Росберга.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—20 Марио Андретти
 21—26 Джоди Шектер
 27—63 Риккардо Патрезе
 64—77 Патрик Депайе
 78 Ронни Петерсон

Ссылки 
 
 
 

Гран-при ЮАР
События 4 марта
Март 1978 года
1970-е годы в ЮАР